LNY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lanai, Lanai (Hawaii), Stati Uniti